Mario Lupo – storico italiano (1720-1789), noto anche come Mario Lupi
 Mario Lupo – chimico italiano (1904-1986)
 Mario Lupo – operaio italiano (1952-1972), militante di estrema sinistra assassinato durante gli anni di piombo
 Mario Lupo – partigiano italiano (...-1944)